NBCUniversal
 Universal Studios, een van de grootste filmstudio's ter wereld
 Universal Parks & Resorts
 Vivendi Universal, sinds 2006 Vivendi SA
 Universal Music Group, de grootste muziekgroep ter wereld
 Universal Records, een van haar platenlabels
 Fokker F.XI
 Universal Airlines
 Universal Corporation, een van de grootste tabakconcerns van de wereld
 Tractormerk van de voormalige Universal Tractor Company uit Columbus, Ohio.
 Universal (Indiana), plaats in de staat Indiana in de Verenigde Staten
 Universal (album)

Historische motorfietsmerken
 Universal (Dresden) 
 Universal (Willisau)